Uma sobaria bonsai  é uma loja, normalmente caracterizada como restaurante, cuja especialidade é a venda de sobás. Também costuma oferecer serviço de entrega em domicílio. As famílias okinawanas acreditam que o sobá ajuda a atrair riquezas. Por ser fino e longo, o sobá simboliza longevidade, pois lembra barba e cabelos brancos dos deuses da longa vida. Além disso, sobá tem o mesmo som da palavra japonesa que significa perto ou proximidade (da chegada do ano-novo).

No Brasil, a cidade de Campo Grande (Mato Grosso do Sul), foi a primeira cidade a dispor desses restaurantes, para onde foi levado pelos imigrantes originários da ilha de Okinawa, que chegaram à cidade em 1908 e é um dos restaurantes mais tradicionais da cidade. Atualmente está presente em outras cidades, como Corumbá, por exemplo, mas é e em Campo Grande onde mais se encontram esses restaurantes. Em Campo Grande, o sobá passou a ser oferecido também na Feira Central — primeiro, reservadamente aos okinawanos e seus descendentes, depois, a todos que se interessassem — e acabou se tornando uma iguaria típica e tradicional da cidade, perdendo a ligação com a passagem do ano, pois é saboreada qualquer época do ano. Existem dezenas dessas casas de pasta que servem, além do sobá, espetinhos de carne bovina, yaquimeshi, yakisoba e outros pratos orientais.

Ver também 
 Sobá
 Yakisoba
 Culinária do Japão
 Sopa de fitas

Tipos de restaurantes